Брион Раш (; родился 15 ноября 1984 года, Шривпорт, Луизиана) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Биография 
Брион Раш родился в Шривпорте, штат Луизиана. После окончания школы он поступил в Университет Грамблина и четыре года успешно выступал за университетскую баскетбольную команду. В 2003 году Раш был признан лучшим новичком Юго-Западной атлетической конференции (SWAC), четыре года подряд включался в символическую сборную конференции (три раза в первую, один раз во вторую), в 2006 году был признан лучшим игроком конференции. В последнем сезоне в колледже Раш в среднем за игру набирал 25,8 очков и делал 7 подборов. В общенациональном студенческом рейтинге он занимал третье место после Джей Джей Редика и Адама Моррисона, однако из-за перелома ноги, полученного 22 февраля 2006 года в матче с Джексон Стэйт, он вынужден был пропустить концовку сезона, а также сборы перед драфтом 2006 года, в результате чего ни один из клубов НБА его не выбрал.

Профессиональную карьеру Раш начал в Европе в составе клуба второго итальянского дивизиона «Джези». С 2007 по 2009 годы он выступал во Франции в составе «Роана» и «Страсбура», дважды участвовал в матче всех звёзд французской лиги, а в 2008 году помог «Роанну» стать вице-чемпионом Франции. В 2009 году Раш перешёл российский клуб «Триумф», с 2010 года играет за самарские «Красные Крылья». В 2012 году Раш помог самарскому клубу выиграть Кубок России и был признан самым ценным игроком Финала четырёх.

9 октября 2012 года Раш подписал краткосрочный контракт с французским клубом «Элан Шалон». Он был призван заменить Маркуса Денмона, выбывшего из-за травмы на шесть недель. В декабре Раш покинул французский клуб и подписал контракт с казахстанской «Астаной».

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Красные Крылья»

Баскетболисты США
Баскетболисты Черногории
Игроки БК «Аврора» Ези
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Роан»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Элан Шалон»
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
Игроки БК «Сутьеска»
Игроки БК «Манреса»
Игроки БК «Нанси»
Игроки БК «Гёттинген»
Игроки БК «Крайльсхайм Мерлинс»
Игроки БК «Цмоки-Минск»